Половик — назва різновиду яструба в деяких західних діалектах
 Половик — рідковживана назва постілки

Топоніміка 

 Половики — село в складі Мядельського району Мінської області

 Половики — село в Невельському районі Псковської області

Примітки